Una letanía, en el cristianismo, es una oración intercesoria. Algunas letanías son :

 Letanía de los santos, letanías generales.
 Letanías lauretanas, letanías a la Virgen María.
Letanía del Sagrado Corazón de Jesús
 Letanías mayores, letanías del día de San Marcos.
 Letanías menores, letanías de los 3 días antes del día de la Ascensión.'''
 Letanía (Carnaval de Barranquilla), versos satíricos de la actualidad y personajes famosos durante el Carnaval de Barranquilla.